

Architettura 
 Castello di Viano – ruderi di un castello sito a Fivizzano in Italia
 Castello di Viano – antica fortificazione sita a Viano, in provincia di Reggio Emilia

Geografia

Italia 
 Viano – comune nella provincia di Reggio Emilia (Emilia-Romagna)
 Viano – frazione di Fivizzano, comune nella provincia di Massa-Carrara (Toscana)
 Viano – ex comune ora frazione di Zibido San Giacomo, comune nella provincia di Milano (Lombardia)

Svizzera 
 Viano – frazione di Brusio, comune nella regione Bernina (Canton Grigioni)

Persone 
 Carlo Augusto Viano (1929-2019) – filosofo, storico della filosofia e accademico italiano
 Elvio Viano (1942) – politico italiano